B2K steht für:
 B2K (Band)

b2k ist die Abkürzung für:
 Before 2000, Angabe eines Zeitpunktes bezogen auf das Jahr 2000, siehe Before Present
 Back To Keyboard im Netzjargon

B2K